Centre d'Études Mongoles et Sibériennes, groupe de recherches appartenant à l'École pratique des hautes études.
 Community of European Management Schools and International Companies, ancienne dénomination du Global Alliance in Management Education.
 Centre d’études des mouvements sociaux